El Príncipe Carlos Bernardo de Sajonia-Weimar-Eisenach (30 de mayo de 1792 - 31 de julio de 1862) fue un distinguido soldado quien, en 1815, después del Congreso de Viena, se convirtió en coronel de un regimiento al servicio del rey de los Países Bajos. Combatió en la batalla de Quatre Bras y en la batalla de Waterloo donde comandó la 2ª Brigada de la 2ª División Neerlandesa y se convirtió en Comandante en Jefe del Real Ejército Neerlandés de las Indias Orientales.

Primero años 
El Príncipe Bernardo, el séptimo vástago del Gran Duque Carlos Augusto de Sajonia-Weimar-Eisenach, nació el 30 de mayo de 1792 en Weimar. Se alistó en el Ejército prusiano en 1806 y luchó en el ejército de Hohenlohe-Ingelfingen. Para 1809 se había alistado en el Ejército sajón y combatió a las órdenes del Mariscal Bernadotte en la batalla de Wagram.

Campaña de Waterloo 
La 2ª Brigada de la 2ª División Neerlandesa de Bernardo fue la primera de las fuerzas del duque de Wellington en llegar al cruce de carreteras de Quatre Bras. La Brigada del Príncipe Bernardo (a la que se unió más tarde la 1ª Brigada) sostuvo el cruce de carreteras de Quatre Bras durante casi 24 horas desde la tarde del 15 de junio de 1815 hasta las 3 p.m. del 16 de junio, impidiendo al Mariscal Michel Ney con el ala izquierda del Ejército del Norte (L'Armée du Nord) francés tomar el cruce de carreteras antes de que llegaran el duque de Wellington y fuerzas aliadas substanciales para reforzar la 2ª División y combatieran en la batalla de Quatre Bras. La exitosa acción de contención de las dos brigadas de la 2ª División Neerlandesa fue una de las acciones más importantes de todas las brigadas de la coalición en toda la Campaña de Waterloo.

En la batalla de Waterloo el Príncipe Bernardo comandó las fuerzas aliadas que mantuvieron las granjas de Papelotte, Frischermont y La Haie en el extremo izquierdo de la línea de batalla del duque de Wellington. Eran estratégicas, no solo porque si las fuerzas que mantenían esas posiciones cedían los franceses podían rebasar el flanco de Wellington, sino porque era de esa dirección que Wellington esperaba y finalmente recibió apoyo prusiano. Aunque en el curso de la batalla la 4ª División francesa de Durutte obtuvo temporalmente un punto de apoyo en Papelotte, nunca fue capturado.

Comandante del Ejército Neerlandés de las Indias Orientales 
Bernardo fue elegido comandante del Ejército Neerlandés de las Indias Orientales el 6 de diciembre de 1848 y llegó a Java el 14 de abril de 1849. Apenas unas pocas semanas después de su llegada, el comandante de la tercera expedición balinesa, el General Andreas Victor Michiels fue asesinado en Kasumba; Van Sajonia-Weimar ofreció al gobernador general tomar el control del liderazgo de la expedición, actuando según las órdenes que le habían sido dadas al General Michiels. En el invierno de 1849 fue ascendido a general de infantería y tres años más tarde (1852) retornó a los Países Bajos, por su salud, después de muchas mejoras y haber conseguido restaurar el ejército de las Indias Orientales. El 5 de octubre de 1853 recibió un honorable retiro.

Últimos años y familia 
El Príncipe Bernardo viajó extensamente por los Estados Unidos entre 1825-26. Publicó una cuenta de sus viajes, Reise sr. Hoheit des Herzogs Bernhard zu Sachsen-Weimar-Eisenach durch Nord-Amerika, en 1828. La obra fue traducida al inglés y publicada en Filadelfia, también en 1828, como Travels through North America, during the Years 1825 and 1826.

En los años después de Waterloo, Bernardo se distinguió como comandante de la División Neerlandesa en la campaña belga de 1831 (la Campaña de los diez Días), y de 1847 a 1850 sostuvo el mando de las fuerzas en las Indias Orientales Neerlandesas. Murió el 21 de julio de 1862 en Liebenstein.

Contrajo matrimonio con la Princesa Ida de Sajonia-Meiningen, hija del Duque Jorge de Sajonia-Meiningen, el 30 de mayo de 1816 en Meiningen. El hijo del Príncipe Bernardo, Guillermo Augusto Eduardo, conocido como Príncipe Eduardo de Sajonia-Weimar (1823-1902), entró en el Ejército británico, sirvió con gran distinción en la guerra de Crimea, se convirtió en coronel del 1º Guardias, y más tarde en Mariscal de Campo británico.

Su hija Amalia desposó al Príncipe Enrique de los Países Bajos.

Su nieta Paulina de Sajonia-Weimar-Eisenach (a través de su hijo el Príncipe Hermann) desposó al Gran Duque Heredero Carlos Augusto de Sajonia-Weimar-Eisenach.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

 Pierre de Wite
  gives a description of Prince Bernhard's actions at Quatre Bras

Personas de Weimar
Príncipes de Sajonia-Weimar-Eisenach
Caballeros grandes cruces de la Orden Militar de Guillermo
Caballeros comendadores de la Orden Militar de Guillermo
Comandantes de las guerras napoleónicas
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda